Partikel henviser til små entiteter (stofdel, ubøjeligt ord) inden for natur- eller sprogvidenskab:

 Partikel (fysik), herunder
 Elementarpartikel
 Subatomar partikel
 Atom
 Jordpartikel
 Sodpartikel
 Støvpartikel
 Partikel (sprogvidenskab)
 Verbalpartikel

Se også 
 Partikelaccelerator
 Brøkdel, del, enhed, fnug, ion, korn, stump – "partikler" inden for naturvidenskaben
 Præposition, konjunktion, udråbsord, adverbium – "partikler" inden for sprogvidenskaben